Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1947 werd in het weekend van 7 en 8 januari 1947 gehouden op de Kralingse Plas in Rotterdam.

Titelverdediger was Piet Keijzer, die de Nederlandse titel in 1946 te Heerenveen Noord had veroverd. Jan Langedijk veroverde zijn tweede Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart 

1947
Langebaanschaatsen in 1947
Sportevenement in Rotterdam
Schaatsen in Zuid-Holland